Gøglernes aften kan henvise til:
 Gøglernes aften (film) – svensk film fra 1953 instrueret af Ingmar Bergman
 Gøglernes aften (album) – livealbum med Gasolin' fra 1978